Ландриша́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Живе. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08247.

Коммуна расположена приблизительно в 230 км к северо-востоку от Парижа, в 135 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 37 км к северу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 141 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 96 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 62 были экономически активными, 34 — неактивными (показатель активности — 64,6 %, в 1999 году было 60,7 %). Из 62 активных работали 48 человек (34 мужчины и 14 женщин), безработных было 14 (6 мужчин и 8 женщин). Среди 34 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны